Пратвил има више значења:
 Пратвил (Калифорнија)
 Пратвил (Алабама)